KBA, Kba eller kba kan syfta på: 

 KBA – en typ av accessverifiering, se Knowledge-based authentication
 KBA – en firma för tillverkning av grafiska maskiner, se Koenig & Bauer AG
 Kba – en svensk tätort i Hallands län, se Kungsbacka